Kleinjung ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Kleinjung (* 1977), Historikerin
 Johannes Kleinjung (* 1975), deutscher Musiker und Dirigent
 Karl Kleinjung (1912–2003), Leiter der Hauptabteilung I des MfS
 Sandra Kleinjung (* 1987), deutsche Handballspielerin
 Tilmann Kleinjung, deutscher Journalist